Андреевские ордена учреждены в честь Святого апостола Андрея Первозванного и словацкого католического священника Андрея Глинки:

 Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного — первый по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской империи
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (Российская Федерация) — высший орден Российской Федерации
 Орден святого апостола Андрея Первозванного с алмазной звездой — высший орден Русской православной церкви
 Орден Андрея Глинки — вторая по старшинству государственная награда Словакии